Фи́ннеган () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

  (род. 2003) — американская гимнастка, чемпионка Панамериканских игр по спортивной гимнастике в командной категории (2019).
  (Уильям Робинсон Финнеган; 1928—2008) — американский теле- и кинопродюсер, номинант на премии «Эмми» за драматический телесериал (1973), минисериал (1978, 1988), телефильм (1984, 1986).
 Финнеган, Брайан (род. 1969) — ирландский музыкант, исполнитель на вистле и флейте.
  (род. 1993) — американский бейсболист, игрок Мировой серии в составе клуба «Канзас-Сити Роялс» (2014).
  — британский актёр, лауреат Британской премии за мыльную оперу (2019).
  (1892—1966) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Висконсин (1933—1937).
 Финнеган, Джерри (род. 1956) — ирландский бегун, участник Чемпионата мира по легкоатлетическому кроссу (1978, 1980)
 Финнеган, Джерри — ирландский футболист, финалист Кубка ирландской лиги в составе клуба «Корк Альбертс» (1978).
  — австралийский ботаник, член Австралийской академии наук (с 2014).
  (род. 1942) — ирландский юрист, председатель Высокого суда Ирландии (2001—2006), судья Верховного суда Ирландии (2006—2012).
 Финнеган, Джон (1926—2012) — американский актёр, известен по телесериалу «Коломбо».
 Финнеган, Джордж (1882—1913) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1904 года.
  (1948—2008) — британский боксёр, брат Криса Финнегана, чемпион Великобритании (1974, 1977, 1979) и Европы (1974—1975, 1980) в среднем весе.
 Финнеган, Кейтриона — ирландский игрок в камоги, финалистка Клубного чемпионата Ирландии в составе клуба «Дэвиттс» (2009).
  (род. 1984) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
 Финнеган, Крис (1944—2009) — британский боксёр, олимпийский чемпион 1968 года, брат Кевина Финнегана.
 Финнеган, Линн — американская фигуристка, бронзовая медалистка Чемпионата США (1958) и серебряная медалистка Чемпионата Северной Америки (1959)
 Финнеган, Луиза — ирландский игрок в сквош, участница Командного чемпионата мира по сквошу (1996).
  (ур. Майветт; род. ок. 1951) — белизский политик, член Палаты представителей (с 1993), министр жилищной политики и городского развития.
  — ирландский политик, президент Рабочей партии Ирландии (2008—2014).
  (род. 1971) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Голуэй (1998).
 Финнеган, Ноа — американский геоморфолог, лауреат Премии Кирка Брайана Геологического общества Америки (2018).
  (наст. имя — Джон Лоуренс Финнеран; 1938—1973) — американский поп-музыкант.
  (1949—2018) — американский военный деятель, президент Лонгвудского университета (2010—2012).
  (1884—1955) — американский журналист, редактор первого чикагского таблоида Chicago Daily Times (1929—1948).
 Финнеган, Рут (род. 1933) — британский антрополог, член Британской академии (с 1996).
  (род. 1996) — американская гимнастка, золотая медалистка Панамериканского чемпионата по гимнастике в командной категории спортивной гимнастики (2010).
 Финнеган, Синед (род. ок. 1991) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпионка Ирландии в составе команды Дублина (2017, 2018).
  (1904—1990) — американский военный и религиозный деятель, глава Корпуса капелланов Армии США (1958—1962).
  (1925—2011) — ирландский католический священник, епископ Киллалы (1987—2002).
  (1890—1970) — американский конный тренер.
  (род. 1952) — американский журналист, сотрудник The New Yorker, лауреат Пулитцеровской премии за биографию или автобиографию (2016).
  (род. 1949) — ирландский драматург.
  (1905—1971) — американский политик, член Палаты представителей (1961—1964).

См. также